Die Abkürzung XG steht für

 eine Erweiterung des General-MIDI-Standards von Yamaha
 das Videospiel Xenogears
 den Hyundai XG
 den IATA-Code der deutschen Fluggesellschaft Sunexpress Deutschland
 den früheren IATA-Code der ehemaligen spanischen Fluggesellschaft Clickair

xG steht für:
 , Leistungskennzahl im Fußball

 

XG